Wirtschaftsbund steht für

 Österreichischer Wirtschaftsbund
 Wirtschaftsbund Niedersachsen-Kassel